Lars-Olof Johansson kan syfta på:

 Lars-Olof Johansson (född 1949), militär
 Lars-Olof Johansson (född 1973), musiker i The Cardigans